Такмичење у скоку увис у мушкој конкуренцији на 4. Светском првенству у атлетици на отвореном 1993. у Штутгарту (Немачка) је одржано 20. и 22. августа настадиону „Готлиб Дајмлер“.

Титулу светског првака из Токио 1991. није бранио Чарлс Остин из САД.

Земље учеснице 
Учествовала су 40 такмичара из 30 земаља.

  Алжир (1)
  Аустралија (1)
  Бахаме (1)
  Белорусија (1)
  Британска Девичанска Острва (1)
  Бугарска (2)
  Грчка (1)
  Ирска (1)
  Израел (1)
  Италија (1)
  Јапан (2)
  Јордан (1)
  Југославија (1)
  Јужна Кореја (1)
  Канада (1)
  Киргистан (1)
  Куба (2)
  Немачка (2)
  Норвешка (1)
  Перу (1)
  Пољска (1)
  Русија (1)
  Сан Марино (1)
  САД (3)
  Словачка (1)
  Уједињено Краљевство (3)
  Финска (1)
  Француска (2)
  Шведска (1)
  Шпанија (2)

Рекорди 
Списак рекорда у скоку увис пре почетка светског првенства 1993. године.
Стање 21. августа 1993.

Најбољи светски резултати у 1993. години 
Десет најбољих светских такмичара у скоку увис на отвореном 1993. године пре почетка првенства (21. августа 1993), имали су следећи пласман на светској ранг листи.

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 1993.

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за финале износила је 2,31 м, коју нико није прескочио тако да су се у финале ушла 12 такмичара на основу резултата (кв).,

Финале 
Финале је одржано 22. августа са почетком у 15:00 часова. Почетна висина била је 2,15 м.,,

Укупан биланс медаља у скоку увис за мушкарце на отвореном после 4. Светског првенства 1983—1993.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1993. на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 1993.
Скок увис на Светском првенству у атлетици на отвореном